Vuorensaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vuorensaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Vuorensaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 

Robotskapade Finlandförgreningar